El topónimo Escurial puede hacer referencia a:

 Escurial, un municipio español de la provincia de Cáceres, Extremadura.
Escurial (La Coruña), aldea española de la parroquia de Carantoña, del municipio de Miño, provincia de La Coruña, Galicia.
 Escurial de la Sierra, un municipio español de la provincia de Salamanca, Castilla y León.

También, Escurial es la traducción francesa de la palabra Escorial.